Brandon Brooks puede hacer referencia a:
Brandon Brooks (1987- ), baloncestista estadounidense.
Brandon Brooks (1981- ), jugador de waterpolo de Estados Unidos.
Brandon Brooks (1989- ), jugador de fútbol americano.